Lorenzo Gigli es un nombre que puede referirse a 

 Artista italo-argentino
 Poeta italiano